Schneider pode referir-se a:

Pessoas 
 Schneider, um apelido de família da onomástica da língua alemã cujo significado literal é alfaiate (do alemão schneiden; "cortar"). O sobrenome é bastante comum em todos os países germanófonos. Ver também: :de:Schneider (Familienname).
 Schneider - Futebolista brasileiro, que atua como lateral-direito.
 Camillo Karl Schneider (1876—1951), botânico e arquiteto paisagista austríaco.
 Edgar Schneider (1893—1963), professor, jornalista, jurista e político brasileiro.
 Vicente João Schneider (1906—?), político brasileiro.
 René Schneider (1913—1970), militar chileno. Ver também: Doutrina Schneider.
 Lala Schneider (1926—2007), atriz brasileira.
 Romy Schneider (1938—1982), atriz austríaca. Ver também: Prêmio Romy Schneider.
 Florian Schneider (1947—), músico alemão e fundador do grupo musical Kraftwerk.
 Fred Schneider (1951—), músico estadunidense.
 John Schneider (1960—), ator estadunidense.
 Sidnei Schneider (1960—), poeta brasileiro.
 Rob Schneider (1963—), ator estadunidense.
 Darlan Schneider (1963—), preparador físico brasileiro.
 Bernd Schneider (1964—), automobilista alemão.
 Christoph Schneider (1966—), músico alemão.
 Dan Schneider (1969—), ator, escritor e produtor de televisão e cinema estadunidense.
 Bernd Schneider (1973—), fuebolista alemão.
 Eliza Schneider (1978—), atriz estadunidense.

Outros 
 Dark Schneider, personagem fictício principal do mangá Bastard!!.
 Schneider Electric, empresa multinacional francês.
 Schneider CA1, tanque da França.
 23514 Schneider, asteróide.
 Schneider, cidade localizada no estado americano de Indiana.

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões
Desambiguação